La Source bleue désigne plusieurs sources :
 La Source bleue, une exsurgence qui surgit à Touzac dans le département du Lot en France

 La Source bleue (Malbuisson), une source à Malbuisson dans le département du Doubs, en France

 La Source bleue (Cusance), une source à Cusance dans le département du Doubs, en France, près de la source du Cusancin.

Théâtre 
La Source bleue est une pièce de théâtre de Pierre Laville, mise en scène en 1994 par Jean-Claude Brialy